Franciaország
Marcillac, település Franciaországban, Gironde megyében
Marcillac-la-Croisille, település Franciaországban, Corrèze megyében
Marcillac-la-Croze, település Franciaországban, Corrèze megyében
Marcillac-Lanville, település Franciaországban, Charente megyében
Marcillac-Saint-Quentin, település Franciaországban, Dordogne megyében
Marcillac-Vallon, település Franciaországban, Aveyron megyében